Dans l'océan Atlantique :

 L'ouragan Emily durant la saison cyclonique de 1981 ;
 L'ouragan Emily de 1987 ;
 L'ouragan Emily de 1993 ;
 La tempête tropicale Emily durant la saison cyclonique de 1999 ;
 L'ouragan Emily de 2005 ;
 La tempête tropicale Emily de 2011 ;
 La tempête tropicale Emily de 2017.

Dans l'océan Pacifique :
 L'ouragan Emily de 1963 durant la saison cyclonique de 1950-1969 ;
 L'ouragan Emily de 1965 durant la saison cyclonique de 1950-1969 ;
 La tempête tropicale Emily de 1969 durant la saison cyclonique de 1950-1969 ;
 L'ouragan Emily durant la saison cyclonique de 1973 ;
 La tempête tropicale Emily durant la saison cyclonique de 1977.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme